Toponímia:
 Fresno (ciutat de Califòrnia), ciutat a l'estat de Califòrnia, seu del comtat de Fresno 
 Comtat de Fresno
 Fresno (Texas)
 Fresno (Tolima), 
 El Fresno
 El Fresno (Àvila), municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno Alhándiga, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de Cantespino
 Fresno de Caracena, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de la Fuente, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de la Polvorosa, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de la Ribera, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno del Río, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de Río Tirón, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de Rodilla, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de Sayago, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno de Torote, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Fresno de la Vega, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Fresno el Viejo, municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Miscel·lània:
 Fresno's, signatura conjunta dels historietistes i il·lustradors Carlos i Luis Fresno Crespo, nascuts en Sòria en 1953 i 1957 
 Cas Fresno, celebració irregular de l'assemblea de la Federació Internacional de Patinatge (FIRS) que va tenir lloc a Fresno (Califòrnia)